Tiris steht für:
  Tiris (Fluss), ein Fluss im Flusssystem der Wolga, Baschkortostan 
 Tiroler Rauminformationssystem, Geoinformationsserver des Landes Tirol, siehe Geoland
 Tiris (Timor), ein historisches Reich auf der Insel Timor

Siehe auch
 Tiris Zemmour, Verwaltungsgliederung Mauretaniens